Винтерхальтер или Винтергальтер () — немецкая фамилия. Известные личности по фамилии «Винтергальтер»:

 Винтерхальтер, Альберт Густав (; 1856—1920) — адмирал флота США.
 Винтерхальтер, Герман (1808—1891) — немецкий художник, младший брат известного художника-портретиста Франца Ксавера Винтерхальтера.
 Винтерхальтер, Франц Ксавер (; 1805—1873) — немецкий живописец и литограф, мастер портретной живописи
 Винтерхальтер, Хьюго (; 1909—1973) — популярный американский музыкант
 Винтергальтер, Георгий Иванович (Егор Иванович,  (?); 1822—1894) — петербургский архитектор второй половины XIX века
 Винтергальтер, Фома Иванович (до 1845 — после 1880) — петербургский архитектор второй половины XIX века